Irina Rimes – cantante moldava
 LeAnn Rimes – cantante e attrice statunitense
 Leonardo Rimes da Cunha – calciatore brasiliano
 Susan Rimes – ex tennista statunitense